

Patronyme
 Claude Pérard (1931-2022), footballeur français ;
 Étienne Pérard (1590-1663), financier, homme politique et écrivain bourguignon ;
 Loïc Pérard (1962-), joueur de football français ;
 William Pérard (1966-), coureur cycliste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme